Polyphaga:
 Polyphaga — инфраотряд насекомых из отряда жуков
 Polyphaga — род насекомых из подотряда тараканов